Клиш:
 Клиш, Карен (р.1976) — канадская актриса.
 Клиш, Павел (р.1992) — польский лыжник.

См. также 
 Клиша, Яков Васильевич — украинский военный, государственный и дипломатический деятель XVII века, Белоцерковский полковник Войска Запорожского (1632—1637). Генеральный судья Войска Запорожского.